Municipio de Crabtree puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Crabtree (condado de Haywood, Carolina del Norte), un municipio ubicado en el condado de Haywood.
 Municipio de Crabtree (condado de Yancey, Carolina del Norte), un municipio ubicado en el condado de Yancey.